Postolache:
 Ion Larian Postolache
 Marius Postolache (* 1984, Timișoara), un fotbalist român
 Mihăiță Postolache, un senator român (ales în județul Bacău, Moldova)
 Sorin Postolache (1947  2002), un caricaturist, publicist și fotograf român
 Tudorel Tudorache Postolache (* 1932, Focșani, Moldova), un economist român

Vezi și
Postolachi

Nume de familie românești